San Anastasio puede hacer referencia a:

Santos 
 San Anastasio de Sergiopolis (628), monje y mártir, que, después de muchos tormentos que sufrió en la ciudad de Cesarea de Palestina, fue estrangulado y degollado junto a un río por orden del rey de los persas, Cosroes, después de haber presenciado la muerte de setenta compañeros. Se conmemora el 22 de enero.
 San Anastasio de Roma (s. III/IV), junto a Venancio, obispo, y compañeros de Dalmacia y de Istria, Mauro, Pauliniano, Telio, Asterio, Septimio, Antioquiano y Gayano. Se conmemoran el 1 de abril.
 San Anastasio de Antioquía († 609), obispo y mártir, que durante el reinado del emperador Focas fue asesinado cruelmente por unos sicarios. Se conmemora el 20 de abril.

 San Anastasio de Sirmio (), mártir en Sirmio en Panonia, celebrado el 6 de enero.
 San Anastasio de Sens († 977), obispo de Sens, celebrado el 7 de enero.
 San Anastasio de la Tebaida († 302), mártir con Julián y Basilisa y otros en la Tebaida bajo la persecución de Diocleciano, celebrado el  9 de enero.
 San Anastasio de Asti (), obispo de Asti, celebrado el 22 de enero.
 San Anastasio de Sergiopolis ( 628), mártir en Jerusalén, celebrado el 22 de enero.
 San Anastasio el Sabaita († 797), archimandrita, mártir de los sarracenos, celebrado el 20 de marzo
 San Anastasio el Sinaíta († 700), abad del monasterio en el Sinaí, celebrado el 21 de abril
 San Anastasio de Camerino († 251), mártir, celebrado el 11 de mayo
 San Anastasio de Brescia († 610), obispo de Brescia, celebrado el 20 de mayo
 San Anastasio de Pavia († 680), obispo de Pavia, celebrado el 30 de mayo
 San Anastasio de Córdoba († 853), mártir español con los Santos Félix y Digna, celebrado el 14 de junio
 San Anastasio de Bourges († 274), mártir en Bourges con San Marcello, celebrado el 29 de junio
 San Anastasio de Estzergom (), obispo de Strigonio y primado de Hungría, celebrado el 14 de agosto
 San Anastasio de Salona († 304), mártir en Spalato, celebrado el 26 de agosto
 San Anastasio de Suppentonia († 570), notario en Roma y luego Monje benedictino y abad del monasterio de Suppentonia, cerca de Nepi (hoy  Castel Sant'Elia), celebrado el 3 de septiembre
 San Anastasio († 666), apocrisario de la Iglesia de Roma, mártir en Tzager, celebrado el 11 de octubre
 San Anastasio de Cluny (1020 - 1085), veneciano de nacimiento, retirado como monje en Cluny, celebrado el 16 de octubre
 San Anastasio de Kalocsa († 1035), benedictino, obispo de Kalocsa, celebrado el 12 de noviembre
 San Anastasio II († 498), celebrado el 19 de noviembre
 San Anastasio I († 401), celebrado el 19 de diciembre
 San Anastasio de Nicomedia († 303), mártir en Nicomedia con los santos  Ciriaco, Paolillo, Secondo, Sindonio y otros, celebrado el 19 de diciembre
 San Anastasio II el Joven († 609), patriarca del  Antioquía y mártir, celebrado el 21 de diciembre